

Esercito
 8º Reggimento artiglieria terrestre "Pasubio", un'unità dell'Esercito Italiano, attualmente appartenente alla Brigata bersaglieri "Garibaldi".
 9ª Divisione fanteria "Pasubio", una grande unità di fanteria del Regio Esercito durante la seconda guerra mondiale

Geografia
 Monte Pasubio, monte tra le province di Vicenza e di Trento, uno dei luoghi del fronte della prima guerra mondiale e famoso per la strada delle 52 gallerie
 Pasubio – località (non frazione) di Tribiano nella città metropolitana di Milano
 Viale Pasubio, strada di Milano
 Valli del Pasubio, comune italiano, in provincia di Vicenza
 Porte del Pasubio, sella sul monte Pasubio

Monumenti 
 Ossario del Pasubio, monumento dedicato ai caduti della prima guerra mondiale

Musica
 Coro Pasubio, coro di Vallarsa (Trento)

Trasporti
 Strada statale 46 del Pasubio

Altro
 Pasubio – berretto rigido militare